KNE – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kanainj (Papua Nuova Guinea)
 KNE – Gioventù Comunista di Grecia (Κομμουνιστική Νεολαία Ελλαδας), organizzazione giovanile del Partito Comunista di Grecia